Le siège de Gaète fait référence à plusieurs sièges de la ville de Gaète, située dans l'actuelle région du Latium, en Italie :

 le siège de Gaète (1707), attaque de l'Autriche pendant la guerre de Succession d'Espagne ;
 le siège de Gaète (1734), attaque de la France et l'Espagne pendant la guerre de Succession de Pologne ;
 le siège de Gaète (1798), attaque de la France pendant la Deuxième Coalition ;
 le siège de Gaète (1799), attaque de la Grande-Bretagne pendant la Deuxième Coalition ;
 le siège de Gaète (1806), attaque de la France pendant la Troisième Coalition ;
 le siège de Gaète (1815), attaque de l'Autriche pendant la guerre napolitaine ;
 le siège de Gaète (1860-1861), attaque de la Sardaigne pendant le Risorgimento.

Histoire du Latium
Homonymie de batailles